Улица Кедрова — название улиц в различных населённых пунктах России

 Улица Кедрова — улица в Архангельске.
 Улица Кедрова — улица в Москве.
 Улица Кедрова — улица в Ярославле.